On appelle Sénevé plusieurs plantes herbacées. Il s'agit de plantes de la famille des Brassicaceae.

Genre Sinapis 
On appelle « sénevé » :
 Sinapis alba ou moutarde blanche
 Sinapis arvensis ou moutarde des champs

Genre Brassica 
On appelle « sénevé noir », Brassica nigra ou moutarde noire

Notes et références

Articles connexes 
 Granum sinapis
 Parabole du grain de sénevé

Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu